

Сірспорт — місто, штат Мен
 Сірспорт — переписна місцевість, штат Мен